Koralionastetaceae är en familj av svampar. Koralionastetaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Koralionastetaceae